Смерть Сталіна:

 Смерть Сталіна — настала 5 березня 1953 року на Ближній дачі (одна з резиденцій Сталіна).
 «» — графічний роман французьких авторів Фаб'єна Нурі та Тьєррі Робена.
 «Смерть Сталіна» — британсько-французький політико-сатиричний комедійний художній фільм (2017 р., реж. Армандо Яннуччі), заснований на графічному романі.